Ten artykuł dotyczy sezonu 2008 Intercontinental Rally Challenge, czwartej edycji tej serii. Seria zaczęła się 4 kwietnia 2008 od Rajdu Stambułu, a zakończyła 7 grudnia na Rajdzie Chin.

Mistrzostwo serii IRC wywalczyła francuska załoga Nicolas Vouilloz i Nicolas Klinger w Peugeocie 207 S2000, która zdobyła 58 punktów. Wyprzedziła ona Belgów Freddy’ego Loixa i Robina Buysmansa w Peugeocie 207 S2000 o 10 punktów i Włochów Giandomenico Basso i Mitię Dottę we Fiacie Abarth Grande Punto S2000 o 12 punktów. Najwięcej zwycięstw w sezonie odniósł Loix. Wygrał trzykrotnie: w Rajdzie Ypres, Rajdzie Barum i Rajdzie Valais. Po dwa rajdy wygrali Basso (Rajd Asturii i San Remo) i jego rodak Luca Rossetti (Rajd Stambułu i Rajd Portugalii). Z kolei po jednym zwycięstwie w sezonie odnieśli: Vouilloz (Rajd Madery), Juho Hänninen (Rajd Rosji) i Jarkko Miettinen (Rajd Chin).

Kalendarz 
W porównaniu do sezonu 2007 nastąpiło kilka zmian w kalendarzu. Rajd Safari i Rajd Turcji zostały zastąpione przez Rajd Stambułu, Rajd Portugalii i Rajd Asturii.

Klasyfikacje

Klasyfikacja generalna kierowców 
Do klasyfikacji wliczanych jest 7 najlepszych wyników.

Przypisy

Linki zewnętrzne